Lac aux Chiens peut se référer à:

Toponymes

Lac aux Chiens, un lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 16' 32" Nord; 71° 47' 25" Ouest.
Lac aux Chiens (Rivière-Mistassini), un lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 57' 23" Nord; 72° 16' 55" Ouest.
Lac aux Chiens, lac dans Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 47' 36" Nord; 69° 22' 37" Ouest.
Lac aux Chiens, lac dans Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 59' 21" Nord; 67° 15' 57" Ouest.